Kea (otok), otok u Grčkoj
 Kea (papige), vrsta papige (Nestor notabilis)